Список включає в себе найбільші (площа яких понад 10 тис. м²) торгово-розважальні центри на території України.

Існуючі 
Так

Будуються

Примітки

Джерела 

 Рейтинг ТЦ, ТРЦ Києва - дослідження ринку
 Торгово-развлекательные центры (ТРЦ и ТРК) в Харькове
 25 лучших торгово–развлекательных центров Украины. Рейтинг Фокуса
 Megaline

 
Списки споруд України